St. Marie steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 St. Marie (Montana)
 St. Marie (Wisconsin)

Siehe auch:
 St. Marie Peak
 Saint Mary